Миккельспласс () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Миккельспласс, Марит (род. 1965) — норвежская лыжница.
 Миккельспласс, Пол Гуннар (род. 1961) — норвежский лыжник.